HMS Lightning hießen zehn Schiffe der Royal Navy, der Name bedeutet Blitz:

 HMS Lightning (1691), ein Brandschiff mit 8 Kanonen, Stapellauf 1691, 1705 von Frankreich erbeutet
 HMS Lightning (1740), eine Mörserschiff mit 8 Kanonen, Stapellauf 1740, 1746 bei Livorno erbeutet
 HMS Viper (1746), eine Sloop mit 14 Kanonen, Stapellauf 1746, 1755 in ein Brandschiff umgewandelt und in Lightning umbenannt, Verkauf 1762
 HMS Sylph (1776), eine Sloop mit 14 Kanonen, Kauf 1776, 1779 in ein Brandschiff umgewandelt und in Lightning umbenannt, Verkauf 1783
 HMS Lightning (1806), ein Brandschiff, Stapellauf 1806, 1808 in eine Sloop umgewandelt, Verkauf 1816
 HMS Lightning (1823), ein Raddampfer, Stapellauf 1823, Verschrottung 1872
 HMS Lightning (1829), eine Sloop mit 18 Kanonen, Stapellauf 1829, 1832 in Larne umbenannt, Verschrottung 1866
 HMS Lightning (1876), ein Torpedoboot, Stapellauf 1876, später in Torpedo Boat No. 1 umbenannt, Verschrottung 1896
 HMS Lightning (1895), ein Zerstörer, Stapellauf 1895, 1915 auf eine Seemine gelaufen und gesunken
 HMS Lightning (G55), ein Zerstörer, Stapellauf 1940, am 12. März 1943 durch das Schnellboot S 55 der 3. Schnellboot-Flottille in der Straße von Sizilien versenkt

Lightning